Dragočaj est un toponyme qui peut désigner :
le Dragočaj, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche du Vrbas ;
Dragočaj, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville de Banja Luka, dans la République serbe de Bosnie.